QFE est un code qui signifie « Quelle est la pression atmosphérique au sol ? » selon le code Q.

En météorologie aéronautique, il permet le réglage d'un altimètre en prenant comme pression de référence la pression au sol sur l'aérodrome, pour mesurer une hauteur par rapport à un aérodrome (voir aussi : QNH, Niveau de vol).

Code Q